Minovici este un nume de familie românesc care se poate referi la unul din cei trei frați:

Mina Minovici (1857-1933), medic legist
Nicolae Minovici (1868-1941), medic legist
Ștefan Minovici (1867-1935), chimist

Nume de familie românești